Sovadina může být:

 Sovadina – vesnice, část města Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž

příjmení
 Libor Sovadina (* 1964) – československý házenkář
 Miloslav Sovadina (* 1949) – český historik, archivář a autor mnoha odborných prací
 Petr Sovadina (* 1940) – český varhaník